Högby distrikt kan syfta på:

Högby distrikt, Öland
Högby distrikt, Östergötland

Se även
Högby församling
Högby socken